Папе́н ()— французьке прізвище.

Відомі носії 

 Дені Папен (; 1647—1712) — французький математик і винахідник.
 Жан-П'єр Папен (,  5 листопада 1963, Булонь-сюр-Мер) — французький футболіст, нападник.
 Франц фон Папен (, 1879–1969; ) — німецький політичний діяч і дипломат.